Le bâtiment de l'Assemblée municipale à Sokobanja (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Sokobanja et dans le district de Zaječar, en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 752).

Présentation 

Le bâtiment a été construit au début du .

Références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Zaječar

Monument culturel protégé en Serbie
Sokobanja